Superligaen (2009/2010) była 98. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. W rozgrywkach bierze udział dwanaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z niższej ligi – HB Køge i Silkeborg IF. Rozpoczęły się 24 lipca 2009 roku, a zakończyły w maju 2010 roku. Obrońcą mistrzowskiego tytułu była drużyna FC København, która po raz kolejny obroniła tytuł i ponownie została mistrzem Danii.

Drużyny

Stadiony i trenerzy

Tabela 

}

Wyniki

Kolejki 1-12

Kolejki 12–33

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
2009 w Danii
2010 w Danii